Женска рукометна репрезентација Данске () у организацији Рукометног савеза Данске (-{Dansk Håndbold Forbund}- - -{DHF}-) представља Данску у рукомету на свим значајнијим светским и континенталним такмичењима.

Успеси

Олимпијске игре

Светско првенство

Европско првенство

Тренутни састав 
Састав на Европском првенству 2010:

Селектор: Јан Питлик

Славне играчице

Види још 
 Рукометна репрезентација Данске

Спољашње везе 

 Интернет страница ДХФ
 Данска на страницама ЕХФ-а

Репрезентација
Данска
Рукомет